Мисула () е град в окръг Мисула, щата Монтана, САЩ. Мисула е с население от 57 053 жители (2000) и обща площ от 61,9 km². Намира се на 978 m надморска височина. Телефонният му код е 406.

Известни личности 
 Родени в Мисула
 Дейна Карви (р. 1955), актьор
 Джейсън Лами-Шапюи (р. 1986), спортист
 Дейвид Линч (р. 1946), режисьор
 Брайън Шмит (р. 1967), физик

Бележки 

Градове в Монтана
Окръг Мисула